Akoka ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Akoka (* 1949), französischer Dirigent
 Henri Akoka (1912–1976), französischer Klarinettist
 Pierre Akoka (* 1952), französischer Pianist